Evangelie van Thomas (Nag Hammadi): een apocrief, gnostisch geschrift met aan Jezus toegeschreven uitspraken
 Kindheidsevangelie van Thomas, apocrief evangelie met legenden over Jezus' kindertijd